Моул () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Моул, Артур (1889—1983) — американский фотограф.
 Моул, Джозеф (род. 1974) — британский актёр театра, кино и телевидения.
  (1814—1886) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания Британского музея и музея «Метрополитен».
  (род. 1941) — британский поэт, лауреат премии Чамли Общества авторов (1994).
  (род. 1958) — британский политик, член Палаты общин (2001—2010).
  (род. 1991) — южноафриканский музыкант, лауреат Южноафриканской музыкальной премии за поп-альбом (2020).

Вымышленные персонажи 
 Адриан Моул — главный герой серии книг Сью Таунсенд, изданных в форме его личных дневников.

См. также